La Scuola Cattolica - rivista di teologia del Seminario Arcivescovile di Milano.
La scuola cattolica - romanzo del 2016 di Edoardo Albinati
La scuola cattolica - film del 2021 diretto da Stefano Mordini